Красава — село, община Брезник, Перницька область, Болгарія
 Красава — присілок, Шабалінський район, Кіровська область, Росія
 Красава (Calomyscus) — рід мишуватих (Muroidea) гризунів з родини красавових (Calomyscidae).